

Patronyme
 Floriano Vieira Peixoto, militaire et homme politique brésilien, président du Brésil de 1891 à 1894.
 Floriano Peixoto est un acteur brésilien.

Toponyme
 Floriano Peixoto est une ville de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.